Capra ibex – lo stambecco delle Alpi
Capra ibex nubiana – lo stambecco della Nubia
IBEX – Interstellar Boundary Explorer, un satellite della NASA
IBEX-35 – un indice della Borsa di Madrid 
Ibex – gruppo musicale in cui ha militato Freddie Mercury prima di unirsi ai Queen
Ibex Airlines – una compagnia aerea giapponese (codice IATA: FW)
Ibex Peak – un chipset Intel
Intrepid Ibex – una versione di Kubuntu
Intrepid Ibex – una versione di Xubuntu
Monte Ibex – una montagna dello Yukon
Ibex – casa editrice statunitense specializzata in iranistica